För TV-serien, se Svartsjön (TV-serie).

Svartsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Sverige

Blekinge
Lilla Svartsjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (4,84 ha)
Stora Svartsjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (9,86 ha)
Svartsjön, Blekinge, sjö i Ronneby kommun,  (10,9 ha)

Småland
Lilla Svartsjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (13 ha)
Nedre Svartsjön, sjö i Hultsfreds kommun,  (22,7 ha)
Stora Svartsjön, Småland, sjö i Västerviks kommun,  (18,5 ha)
Svartsjö, Småland, sjö i Ljungby kommun,  (7,44 ha)
Svartsjön (Almundsryds socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun,  (15,9 ha)
Svartsjön (Döderhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun, 
Svartsjön (Hässleby socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (21,6 ha)
Svartsjön (Slätthögs socken, Småland), sjö i Alvesta kommun,  (6,14 ha)
Svartsjön (Törnsfalls socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Svartsjön (Villstads socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun, 
Övre Svartsjön, sjö i Hultsfreds kommun,  (8,96 ha)

Västergötland
Svartsjön (Eggby socken, Västergötland), sjö i Skara kommun, 
Svartsjön (Fredsbergs socken, Västergötland), sjö i Töreboda kommun,  (7,33 ha)
Svartsjön (Hova socken, Västergötland), sjö i Gullspångs kommun,  (1,4 ha)
Svartsjön (Långareds socken, Västergötland), sjö i Alingsås kommun, 
Svartsjön (Mjöbäcks socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Svartsjön (Ransbergs socken, Västergötland), sjö i Tibro kommun, 
Svartsjön (Sexdrega socken, Västergötland), sjö i Svenljunga kommun, 
Svartsjön (Tiveds socken, Västergötland, 651174-142922), sjö i Laxå kommun, 
Svartsjön (Tiveds socken, Västergötland, 651732-143412), sjö i Laxå kommun, 
Svartsjön (Undenäs socken, Västergötland, 650565-143089), sjö i Karlsborgs kommun, 
Svartsjön (Undenäs socken, Västergötland, 651122-143231), sjö i Karlsborgs kommun, 
Svartsjön (Älgarås socken, Västergötland, 651204-141111), sjö i Töreboda kommun,  (11,8 ha)
Svartsjön (Älgarås socken, Västergötland, 652057-141583), sjö i Töreboda kommun, 
Svartsjön (Öxabäcks socken, Västergötland), sjö i Marks kommun,

Östergötland
Svartsjön (Drothems socken, Östergötland), sjö i Söderköpings kommun,  (4,72 ha)
Svartsjön (Hällestads socken, Östergötland, 651420-148183), sjö i Finspångs kommun, 
Svartsjön (Hällestads socken, Östergötland, 652128-148122), sjö i Finspångs kommun, 
Svartsjön (Kisa socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Svartsjön (Motala socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 
Svartsjön (Risinge socken, Östergötland, 651081-150316), sjö i Finspångs kommun, 
Svartsjön (Risinge socken, Östergötland, 651175-150706), sjö i Finspångs kommun, 
Svartsjön (Risinge socken, Östergötland, 651593-150335), sjö i Finspångs kommun, 
Svartsjön (Risinge socken, Östergötland, 651693-150395), sjö i Finspångs kommun, 
Svartsjön (Risinge socken, Östergötland, 651818-151176), sjö i Finspångs kommun,  (17,1 ha)
Svartsjön (Väderstads socken, Östergötland), sjö i Mjölby kommun, 
Svartsjön (Västra Ny socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (29,9 ha)

Bohuslän
Svartsjön, Bohuslän, sjö i Stenungsunds kommun,  (9,98 ha)

Dalsland
Svartsjön, Dalsland, sjö i Färgelanda kommun,  (2,1 ha)

Södermanland
Lilla Svartsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun, 
Stora Svartsjön, Södermanland, sjö i Gnesta kommun, 
Svartsjön (Floda socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun, 
Svartsjön (Frustuna socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun, 
Svartsjön (Gryts socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun,  (2,6 ha)
Svartsjön (Gåsinge-Dillnäs socken, Södermanland), sjö i Gnesta kommun, 
Svartsjön (Kvarsebo socken, Södermanland), sjö i Norrköpings kommun och Nyköpings kommun,  (5,73 ha)
Svartsjön (Näshulta socken, Södermanland), sjö i Eskilstuna kommun, 
Svartsjön (Ärla socken, Södermanland), sjö i Eskilstuna kommun, 
Svartsjön (Åkers socken, Södermanland), sjö i Strängnäs kommun, 
Svartsjön, Tyresta, sjö i Haninge kommun,  (4,95 ha)
Svartsjön, Hanveden, sjö i Haninge kommun,  (2 ha)

Närke
Stora Svartsjön, Närke, sjö i Askersunds kommun, 
Svartsjön (Hallsbergs socken, Närke), sjö i Hallsbergs kommun, 
Svartsjön (Hammars socken, Närke), sjö i Askersunds kommun, 
Svartsjön (Nysunds socken, Närke), sjö i Degerfors kommun,

Västmanland
Svartsjön, Västmanland, sjö i Sala kommun,

Uppland
Svartsjön (Björklinge socken, Uppland), sjö i Uppsala kommun, 
Svartsjön (Vallentuna socken, Uppland), sjö i Vallentuna kommun,

Dalarna
Svartsjön (By socken, Dalarna), sjö i Avesta kommun,  (1 ha)
Svartsjön (Gustafs socken, Dalarna), sjö i Säters kommun, 
Svartsjön (Särna socken, Dalarna), sjö i Älvdalens kommun,  (1,33 km²)

Gästrikland
Svartsjön (Hamrånge socken, Gästrikland, 674836-157380), sjö i Gävle kommun, 
Svartsjön (Hamrånge socken, Gästrikland, 676728-155918), sjö i Gävle kommun,  (6,84 ha)
Svartsjön (Ockelbo socken, Gästrikland), sjö i Ockelbo kommun, 
Svartsjön (Torsåkers socken, Gästrikland), sjö i Hofors kommun, 
Svartsjön (Årsunda socken, Gästrikland), sjö i Sandvikens kommun,  (3,83 ha)

Hälsingland
Lilla Svartsjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (8,36 ha)
Stora Svartsjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (37,8 ha)
Svartsjön (Forsa socken, Hälsingland), sjö i Hudiksvalls kommun,  (8,9 ha)
Svartsjön (Färila socken, Hälsingland), sjö i Ljusdals kommun,  (7,43 ha)
Svartsjön (Rogsta socken, Hälsingland, 685369-158235), sjö i Hudiksvalls kommun, 
Svartsjön (Rogsta socken, Hälsingland, 685613-158228), sjö i Hudiksvalls kommun,  (7,16 ha)
Svartsjön (Ytterhogdals socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (11,2 ha)
Svartsjön (Ängersjö socken, Hälsingland), sjö i Härjedalens kommun,  (27,5 ha)

Jämtland
Mellan-Svartsjön, sjö i Östersunds kommun,  (1,45 km²)
Norra Svartsjön, sjö i Östersunds kommun,  (94,5 ha)
Svartsjön (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun, 
Svartsjön (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (6,11 ha)
Södra Svartsjön, sjö i Östersunds kommun,  (59,8 ha)
Väster-Svartsjön, sjö i Bräcke kommun,  (23,2 ha)
Öster-Svartsjön, sjö i Bräcke kommun,  (24,8 ha)

Medelpad
Svartsjön, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,  (8,98 ha)

Ångermanland
Lill-Svartsjön, sjö i Örnsköldsviks kommun, 
Svartsjön (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (14,6 ha)
Svartsjön (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (19,8 ha)
Svartsjön (Högsjö socken, Ångermanland), sjö i Härnösands kommun,  (3,2 ha)
Svartsjön (Nordingrå socken, Ångermanland), sjö i Kramfors kommun,  (14 ha)
Svartsjön (Nordmalings socken, Ångermanland, 705111-167395), sjö i Nordmalings kommun,  (10,2 ha)
Svartsjön (Nordmalings socken, Ångermanland, 706120-168370), sjö i Nordmalings kommun,

Västerbotten
Nörd-Svartsjön, sjö i Skellefteå kommun, 
Svartsjön (Byske socken, Västerbotten, 722312-175484), sjö i Skellefteå kommun,  (8,69 ha)
Svartsjön (Byske socken, Västerbotten, 722652-176381), sjö i Skellefteå kommun,  (3,89 ha)
Svartsjön (Hörnefors socken, Västerbotten, 705940-169846), sjö i Umeå kommun,  (17,4 ha)
Svartsjön (Hörnefors socken, Västerbotten, 707158-171210), sjö i Umeå kommun, 
Svartsjön (Lövångers socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (5,59 ha)
Sör-Svartsjön, sjö i Skellefteå kommun,

Norrbotten
Svartsjön, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,

Lappland
Svartsjöarna (Vilhelmina socken, Lappland, 722891-147228), sjö i Vilhelmina kommun, 
Svartsjöarna (Vilhelmina socken, Lappland, 722948-147229), sjö i Vilhelmina kommun,  (3,76 ha)
Svartsjöarna (Vilhelmina socken, Lappland, 722953-147263), sjö i Vilhelmina kommun,  (6,44 ha)
Svartsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 716252-158517), sjö i Vilhelmina kommun,  (50,8 ha)
Svartsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 720741-149111), sjö i Vilhelmina kommun,  (18,2 ha)
Svartsjön (Vilhelmina socken, Lappland, 721826-151418), sjö i Vilhelmina kommun,  (29,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn